Хутуева Светлана Ханафиевна (род.8 февраля 1944, Нальчик) — советский и российский аллерголог-иммунолог, академик Российской Академии Естественных Наук, доктор медицинских Наук, профессор.

Главный врач и основатель Центра Аллергологии и Иммунологии Минздрава Кабардино-Балкарской республики.

С 1970 по 2022 год — врач высшей категории РАЕН, заслуженный врач Кабардино-Балкарской АССР, Заслуженный врач Российской Федерации, награждена орденом «За Заслуги» перед Кабардино-Балкарской Республикой.

Избрана председателем комиссии по здравоохранению, демографической политике и экологии Общественной палаты КБР.

Член Общественной палаты КБР трёх составов.

Биография 
Родилась в семье выдающегося учёного, доктора исторических наук — Хутуева Ханафи Исхаковича (1918 года рождения) и Хутуевой Лейлы Махмудовны (1920 года рождения) 8 февраля 1944 года в городе Нальчике.

Окончила Северо-Осетинский медицинский государственный институт (годы учёбы с 1961 по 1967 год)

В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию посвящённую детской аллергологии. Тема кандидатской диссертации «Поллинозы у детей, клинико-лабораторные исследования»

В 1988 году защитила докторскую диссертацию по теме: «Особенности клиники и лечения атопической формы бронхиальной астмы при сочетанной полиаллергии», где обозначила, что специфическая иммунотерапия является эффективным методом лечения у больных бронхиальной астмой и может успешно применяться в случаях поливалентной сенсибилизации, позволяя получить отличные результаты лечения при поэтапном проведении специфической иммунотерапии с полным охватом аллергенного спектра.

После окончания института с 1967 по 1970 годы, попала в руки лучшей школы аллергологов и иммунологов СССР, а именно к Академику, Патриарху отечественной аллергологии Адо Андрею Дмитриевичу (ученик Сиротинина Николая Николаевича).

В 1970 году вернулась в город Нальчик, где одна из первых в СССР создала аллергологическую службу.

В 1990 году в новом терапевтическом корпусе был выделен этаж.

Создаёт «Центр охраны здоровья семьи».

В 1991 году создаёт Ассоциацию Аллергологов и Иммунологов Северного Кавказа, которая направлена на запуск сертификационных циклов по аллергологии и иммунологии для врачей практического здравоохранения и аллергологов-иммунологов.

В1993 году — Центру присвоен статус самостоятельного учреждения при Минздраве КБР.

В 1995 году Светлана Ханафиевна Хутуева создаёт пансионат Эльбрус АСТ в условиях горного климата Приэльбрусья для детей с бронхиальной астмой.

В 2000 году создаёт иммуно-ферментную лабораторию.

В 2014 году Хутуева С.Х — занимается реабилитацией больных с бронхиальной астмой в условиях горного климата Приэльбрусья.

Вторым этапом реабилитации является создание реабилитационного отделения в условиях микроклимата соляной пещеры, таким образом на пациента оказывался двойной эффект: факторов высокогорья и соляной пещеры.

С 2009 года принимает активное участие в работе общественной палаты (2009 по 2018).

Является автором — 86 научных работ, семи монографий и двух книг.

С 1993 по 2017 год — Главный врач Центра аллергологии и иммунологии Минздрава КБР.

С 2017 года Хутуеву С.Х — переводят на должность заведующей стационарным отделением МЗ КБР.

Семья 
Замужем за Османовым Суфьяном Сулеймановичем (1943 года рождения)

Дочь — Шогенова Мадина Суфьяновна (1972 года рождения) Доктор Медицинских Наук, Главный Врач Центра Аллергологии и Иммунологии Минздрава КБР, Заслуженный врач КБР.

Дочь — Османова Лейла Суфьяновна (1979 года рождения) — Экономист, имеет степень МБА Болонского Университета.

Деятельность 
Под руководством Профессора Ишимовой Л.М и Соколовой Т.С — выполнена кандидатская диссертация по теме "Поллинозы у детей. Клинико-лабораторные исследования.

Диссертация посвящена диагностике аллергических заболеваний у детей. Впервые показывает исследования на основе лабораторных тестов по крови, которые давали более чёткий ответ для подтверждения диагноза.

Докторская диссертация на тему: "Особенности клиники и лечения атопической формы бронхиальной астмы при сочетанной полиаллергии.

Докторская диссертация выполнена под двумя шифрами:
 14005 внутренние болезни
 14036 аллергология и иммунология

под руководством академика АМН СССР Профессора, Доктора медицинских наук Александра Григорьевича Чучалина.

Хутуевой С. Х. — создан полный цикл аллергологической службы: Центр Аллергологии и Иммунологии Минздрава КБР, Реабилитационное отделение в условиях высокогорья Приэльбрусья и Ассоциация Аллергологов и Иммунологов Северного Кавказа, иммуно-ферментная лаборатория.

Звания и Награды 
 23.11.1970 Присуждена учёная степень Кандидата Медицинских наук
 25.04.1984 — Заслуженный врач Кабардино-Балкарской АССР
 03.07.1985 Присвоено учёное звание Доцента при кафедре внутренних болезней
 15.07.1988 Присуждена учёная степень Доктора Медицинских наук
 02.10.1991 Присвоено учёное звание Профессора при кафедре внутренних болезней
 24.11.2005 — Заслуженный врач Российской Федерации.
 В 2016 году — награждена орденом «За заслуги перед КБР»

Основные работы 
 Хутуева С. Х. Поллинозы у детей. Автореферат диссертации кандидата медин наук. М,1970
 Хутуева С. Х. Аллергия к пыльце растений у детей (моногр.) — Нальчик Изд. «Эльбрус» 1972, 116 с.
 Хутуева С. Х., Ишимова Л. Вопросы специфической гипосенсибилизации при пыльцевой астме у детей // Тезисы докладов Всесоюзного совещания: поллинозы (этиология, патогенов, клиника, распространённость) Краснодар, 1973
 Хутуева С. Х., Титова С., Порошина Ю. Allergic disorders in children — М.: «Медицина». — 396 с.
 Хутуева С. Х., Соколова Т. Аллергические болезни у детей- Москва. Изд. «Медицина» 1986
 Хутуева С. Х. Особенности клиники и лечения атопической формы бронхиальной астмы при сочетанной полиаллергии // Автореферат диссертации доктора мёд наук М., 1987
 Хутуева С. Х., Федосеева В. Аллергия и экология. Нальчик. Изд. «Эльбрус», 1992. — 68 с.
 Хутуева С. Х., Федосеева В. Аллерген-специфическая иммунотерапия бронхиальной астмы (монография). Москва, изд. Экон, 2000. — 252 с.
 Хутуева С. Х. Совершенствование препо­давания аллергологии и иммунологии в медицинских ВУЗах // 4-й съезд иммунологов и аллергологов СНГ (Журнал «Аллергология и иммунология» т.2, № 2 Москва, 2001
 Хутуева С. Х., Шогенова М. С. Медицинская реабилитация больных, страдающих бронхиальной астмой. // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной медицины», посвящённая 50-летию медицинского факультета КБГУ, Нальчик, 2016, с.31-33

Примечания